Orris ist die Bezeichnung für ein Gewürz, das aus der Iriswurzel gewonnen wird. 

Orris ist der Familienname folgender Personen:

 Garry John Orris (* 1967), britisch-australischer Maler und Fotograf
 S. Stanhope Orris (1838–1905), US-amerikanischer Klassischer Philologe